Награ́ды Москвы́ — награды субъекта Российской Федерации, учреждённые Правительством Москвы на основании Закона города Москвы от 5 сентября 2001 года № 38 «О наградах и почётных званиях города Москвы» (с изменениями на 16 декабря 2015 года) и других законодательных актов о наградах города Москвы.

Согласно Закону, наградами города Москвы являются:
 Знак отличия «За заслуги перед Москвой»;
 Знак отличия «За безупречную службу городу Москве»;
 Знак отличия «Волонтёр Москвы»;
 Почётный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма»;
 Почётный знак «Родительская слава города Москвы»;
 Почётный знак «Заслуженный учитель города Москвы»;
 Почётный знак «Заслуженный врач города Москвы»;
 Почётная грамота Московской городской думы;
 Почётный диплом Московской городской думы;
 Почётная грамота Правительства Москвы;
 Премии города Москвы;
 Благодарность Мэра Москвы;
 Почётное звание «Почётный гражданин города Москвы»;
 Почётные звания города Москвы по профессиям.
 Почётный донор Москвы.
Также в число наград города Москвы включены памятные знаки Правительства Москвы и другие награды, установленные дополнительными нормативно-правовыми актами.

Награды и почётные звания города Москвы являются высшей формой признания заслуг и поощрения работающих лиц и организаций за достижения в социально-экономическом и культурном развитии города Москвы, а также жителей города Москвы за достойное воспитание детей.

Перечень наград

Знаки отличия

Почётные знаки

Грамоты, дипломы и благодарности

Премии города Москвы

Почётные звания

Нагрудные знаки

Памятные знаки

Награды префектов

Упразднённые награды

См. также 
 Почётные граждане Москвы
 Награждённые знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет»
 Награждённые знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XL лет»
 Награждённые знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XX лет»
 Награждённые знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XXV лет»
 Награждённые знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XXX лет»
 Награждённые знаком отличия «За заслуги перед Москвой»

Примечания 

Москва

Списки наград по субъектам Российской Федерации
Москва